Penisola di Mullet – penisola della contea di Mayo, Irlanda
 Mullet – acconciatura
 Mullet – film del 2001 diretto da David Caesar

Pagine correlate 
 Mullett